Сёстры Эндрюс () — американское вокальное трио, состоявшее из трёх сестёр: Лаверн Софи Эндрюс (LaVerne Sophie Andrews; 6 июля 1911 — 8 мая 1967), Максин Анджелин Эндрюс (Maxene Angelyn Andrews; 3 января 1916 — 21 октября 1995), Патриция Мари (Патти) Эндрюс (Patricia Marie (a.k.a. Patty) Andrews; 16 февраля 1918 — 30 января 2013).

Начало карьеры 
Сёстры Эндрюс родились в Миннесоте, их отец Питер Андреас был греческим эмигрантом, а мать Ольга происходила из Норвегии.

Они начали карьеру с подражания известному трио сестёр Босуэлл, выступая с различными оркестрами. Популярность они завоевали в 1937 году, когда записали английский вариант песни «Bei Mir Bist Du Schön». Было продано миллион копий этой записи, и сёстры стали первым женским вокальным трио, запись которых получила статус «Золотого диска». В следующие два года они записали ещё несколько хитов: «Hold Tight, Hold Tight (Want Some Sea Food, Mama?)», «Beer Barrel Polka (Roll Out the Barrel)» и др.

Вторая мировая война 
Во время Второй мировой войны сёстры Эндрюс выступали перед войсками союзников в США, Африке, Италии. Сёстры записали 47 песен с певцом Бингом Кросби, 23 из которых попали в чарты «Биллборда». Миллионными копиями разошлись записи «Pistol Packin' Mama», «Don’t Fence Me In» и «Jingle Bells». Как обнаружилось после войны, некоторые их песни попадали контрабандой в нацистскую Германию. Сёстры популяризировали мелодии других народов, исполняя песни из Израиля, Италии, Испании, Франции, Ирландии, Чехословакии, России, Швеции, Бразилии, Мексики, Тринидада.

Сёстры Эндрюс появились в пятнадцати голливудских фильмах. В фильмах «Argentine Nights» (1940) и «Рядовые» (1941) они играли с другим известным трио — комиками братьями Ритц. В «Рядовых» они исполнили песню «Boogie Woogie Bugle Boy», которая в 2001 году заняла шестое место в списке «Песен столетия». В фильме «Голливудская лавка для войск» (1944) они пели вместе с Бингом Кросби и Бобом Хоупом.

Во время и сразу после войны они участвовали в радиошоу на ABC и CBS, исполняя рекламные песни для таких известных марок, как «Wrigley», «Campbell Soup» и др.

Перерыв в карьере 
Трио распалось в 1953 году, главной причиной стало решение Патти о начале сольной карьеры. Об этом решении Лаверн и Максин узнали из газет, что резко ухудшило отношения сестёр. Лаверн и Максин продолжали выступать вдвоём, провели десятидневные гастроли по Австралии, но в декабре 1954 года Максин совершила попытку самоубийства, приняв снотворное. Газетам сообщили, что это был несчастный случай.

В 1956 году трио снова воссоединилось, записав несколько синглов. В течение 1960-х годов сёстры часто выступали в ночных клубах Лас-Вегаса и Лондона, как со старыми хитами, так и с новым материалом: «I Left My Heart In San Francisco», «Still», «The End of the World» и др.

В 1967 году старшая из сестёр Лаверн умерла от рака. Максин не хотела выступать дуэтом, и Патти снова вернулась к сольной карьере.

Попытки возвращения 
В 1974 году Максин и Патти сыграли в бродвейском мюзикле «Over Here!». Это был последний крупный успех сестёр, их участие в мюзикле было прервано из-за судебного процесса, который начал муж Патти против продюсеров.

Максин вернулась на сцену в 1979 и успешно выступала в течение следующих пятнадцати лет. В 1981 году Патти тоже пробовала вернуться, но её выступления были не приняты критиками, которые считали, что Патти слишком сосредотачивается на материале сестёр Эндрюс, что мешает раскрыться её собственным талантам. В 1982 году в Иллинойсе с Максин случился сердечный приступ, после чего ей сделали операцию.

1 октября 1987 года обе сестры присутствовали на открытии звезды сестёр Эндрюс на Голливудской аллее славы и даже спели старый хит «Beer Barrel Polka».

В 1995 году Максин перенесла второй сердечный приступ и умерла 21 октября. Патти жила в Калифорнии и умерла 30 января 2013 года.

Известные песни 
В скобках — дата записи.

 «Bei Mir Bist Du Schön» (24 ноября 1937)
 «Hold Tight, Hold Tight (Want Some Sea Food, Mama?)» (21 ноября 1938)
 «Beer Barrel Polka (Roll Out the Barrel)» (3 мая 1939)
 «Well All Right! (Tonight’s the Night)» (3 мая 1939)
 «Yodelin' Jive» (20 сентября 1939), совместно с Бингом Кросби
 «Say Si Si (Para Vigo Me Voy)» (7 февраля 1940)
 «Ferryboat Serenade (La Piccinina)» (15 июля 1940)
 «Beat Me, Daddy, Eight to the Bar» (28 августа 1940)
 «I’ll Be with You in Apple Blossom Time» (14 ноября 1940)
 «Boogie Woogie Bugle Boy» (2 января 1941)
 «The Shrine of St. Cecilia» (15 ноября 1941)
 «Don’t Sit Under the Apple Tree (With Anyone Else but Me)» (4 апреля 1942)
 «Pistol Packin' Mama» (27 сентября 1943), совм. с Бингом Кросби
 «Victory Polka» (27 сентября 1943), совм. с Бингом Кросби
 «Jingle Bells» (29 сентября 1943), совм. с Бингом Кросби
 «Santa Claus Is Coming to Town» (29 сентября 1943), совм. с Бингом Кросби
 «Shoo Shoo Baby» (13 октября 1943)
 «Is You Is Or Is You Ain’t (Ma' Baby?)» (30 июня 1944), совм. с Бингом Кросби
 «There’ll Be a Hot Time in the Town of Berlin (When the Yanks Go Marching In)» (30 июня 1944), совм. с Бингом Кросби
 «Don’t Fence Me In» (25 июля 1944)
 «Rum and Coca-Cola» (18 октября 1944)
 «Ac-cent-tchu-ate The Positive» (8 декабря 1944), совм. с Бингом Кросби
 «Along The Navajo Trail» (29 июня 1945), совм. с Бингом Кросби
 «South America, Take It Away» (10 мая 1946), совм. с Бингом Кросби
 «Rumors Are Flying» (22 июля 1946), совм. с гитаристом Лесом Полом
 «Near You» (4 августа 1947)
 «Civilization (Bongo, Bongo, Bongo)» (27 сентября 1947), совм. с Дэнни Кеем
 «Toolie Oolie Doolie (The Yodel Polka)» (19 декабря 1947)
 «Underneath the Arches» (26 июля 1948), совм. с оркестром Билли Тернанта
 «I Can Dream, Can’t I?» (15 июля 1949), совм. с оркестром Гордона Дженкинса
 «I Wanna Be Loved» (30 мая 1950), совм. с оркестром Гордона Дженкинса

В культуре и искусстве

Театральные постановки 
В 1991 году американский хореограф Пол Тейлор создал балет Company B («Вторая рота») на музыку песен сестёр Эндрюс (художник по костюмам — , художник по свету — ). Спектакль, «выражающий чувства американцев в годы Второй мировой войны», вошёл в репертуар многих балетных компаний США, включая Американский театр балета,  и , В 1997 году , гастролировавшая в Москве в рамках Фестиваля американского танца ADF/Россия II, организованного Американским фестивалем танца и ассоциацией «Золотая маска», показала этот балет на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, завершив им программу фестиваля.

В кинематографе 
Песня Bei Mir Bist Du Schon звучит в сериале «Секретные Материалы» (сезон 6; серия 3).

Песня Oh, Johnny! звучит в фильме «Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и волшебный шкаф»

Песня «Boogie Woogie Bugle Boy» звучит в фильмах «Цветения пора» и "Красные хвосты"

Песня «Rum and Coca-Cola» звучит в фильме «Господин Никто»

В играх 
 Песня «Civilization» совм. с Дэнни Кей звучит на радио в компьютерной игре Fallout 3,4;
 Песня «Pistol Packin' Mama» совм. с Бингом Кросби звучит в Fallout 4 в одной из радиостанций;
 Песня Bei Mir Bist Du Schön звучит в первой и второй частях игры BioShock;
 Песни Victory Polka совм. с Бингом Кросби, Pistol Packin' Mama совм. с Бингом Кросби, There’ll Be a Hot Time in the Town of Berlin (When the Yanks Go Marching In) совм. с Бингом Кросби, Straighten Up and Fly Right и Rum and Coca-Cola звучат в игре Mafia II.

Фильмография 
 1940 — Argentine Nights
 1941 — Рядовые (Buck Privates)
 1941 — In the Navy
 1941 — Hold That Ghost
 1942 — What’s Cookin'?
 1942 — Private Buckaroo
 1942 — Give Out, Sisters
 1943 — How’s About It
 1943 — Always a Bridesmaid
 1943 — Swingtime Johnny
 1944 — Moonlight and Cactus
 1944 — Следуя за парнями (Follow the Boys)
 1944 — Голливудская лавка для войск (Hollywood Canteen)
 1945 — Her Lucky Night
 1946 — Сыграй мою музыку (Make Mine Music)
 1947 — Дорога в Рио (Road to Rio)
 1948 — Время мелодий (Melody Time)
 1970 — Финкс (The Phynx) — только Пэтти, в роли самой себя
 1975 — Brother, Can You Spare a Dime?

См. также 
 Сёстры Макгуайр
 Сёстры Шмелёвы

Примечания

Ссылки 
 The Andrews Sisters: Official Web Site 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Миннеаполисе
Музыкальные коллективы из Миннесоты
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Артисты водевилей
Сёстры
Похороненные на кладбище Форест-Лаун
Семейные музыкальные коллективы
Исполнители Dot Records
Исполнители Decca Records